Michal Moravčík (né le  à Klatovy en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au HC Plzeň, il joue son premier match professionnel avec l'équipe en 2013, au sein de l'Extraliga tchèque.

Il représente la République tchèque au niveau international. Il honore sa première sélection sénior lors du Euro Hockey Tour en 2017. Il joue son premier championnat du monde en 2018.

Le , il signe un contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Statistiques

En club 

|-
| 2011-2012 ||HC Plzeň U20||Extraliga U20||7||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 ||HC Plzeň U20||Extraliga U20||38||2||5||7||18||2||0||0||0||0
|-
| 2012-2013||HC Plzeň||Extraliga||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 ||HC Plzeň U20||Extraliga U20||27||1||8||9||10||2||0||1||1||4
|-
| 2013-2014||HC Plzeň||Extraliga||12||0||1||1||2||5||0||0||0||2
|-
| 2013-2014 ||HC Klatovy||2. liga||6||2||1||3||10||2||0||2||2||4
|-
| 2014-2015||HC Plzeň||Extraliga||38||2||7||9||22||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 ||Rytíři Kladno||1. liga||5||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||HC Plzeň||Extraliga||42||2||5||7||24||5||0||1||1||0
|-
| 2016-2017||HC Plzeň||Extraliga||44||2||4||6||22||2||0||0||0||0
|-
| 2016-2017|| HC Klatovy||2. liga||4||1||4||5||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||HC Plzeň||Extraliga||52||5||11||16||28||10||3||4||7||6
|-
| 2018-2019||Rocket de Laval||LAH||20||1||2||3||8||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Beast de Brampton||ECHL||4||0||2||2||0||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||HC Plzeň||Extraliga||13||2||6||8||6||14||0||1||1||14
|-
| 2019-2020||HC Plzeň||Extraliga||35||3||14||17||28||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 ||HC Litvínov||Extraliga||13||2||5||7||10||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Tappara || Liiga || 46 || 3 || 12 || 15 || 76 || 9 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Sparta Prague || Extraliga ||  ||

Au niveau international 

| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || +4|| align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 8 || 0 || 2|| 2 || 8 || +7|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 3 || 0 || 3|| 3 || 0 || +3|| align=left| place

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Kladno
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du Beast de Brampton
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Tappara
Naissance en décembre 1994
Naissance à Klatovy
Joueur du HC Sparta Prague